Арсе́нио Па́стор Эри́ко Марти́нес (; 30 марта 1915, Асунсьон — 23 июля 1977, Буэнос-Айрес) — парагвайский футболист, нападающий. Прославился своими выступлениями за аргентинский клуб «Индепендьенте». Один из лучших нападающий в мировом футболе 1930—1940-х годов. Величайший парагвайский футболист в истории по версии IFFHS. Лучший бомбардир в истории чемпионата Аргентины (295 голов). Такие выдающиеся футболисты, как Альфредо Ди Стефано, Дельфин Бенитес Касерес, Леонидас да Силва, Франсиско Варальо называли Эрико одним из величайших футболистов всех времён.

Стадион асунсьонского «Насьоналя» назван в честь Арсенио Эрико.

Биография 
Эрико, родившийся в Асунсьоне, Парагвай, начал свою карьеру в клубе «Насьональ», дебютировал в первой команде клуба в возрасте 15 лет. В начале 1930-х годов, Эрико был частью футбольной команды парагвайского Красного Креста, которая отправилась в тур по Аргентине для того, чтобы собрать средства для Чакской войны. Из-за хороших выступлений во время товарищеских матчей в упомянутом туре, аргентинский клуб «Индепендьенте» обратил на него внимание и подписал его. Арсенио дебютировал за «Индепендьенте» 5 мая 1936 года и начал демонстрировать, почему он получил прозвище «красный прыгун». Перед ЧМ—1938 Эрико предложили большую сумму денег, чтобы играть за аргентинскую сборную, но он отверг его, получив похвалу аргентинской публики, оставшись верным своей родине. Вскоре после этого, однако, Эрико подхватил инфекцию, которая привела к длительному периоду вне футбоа. В 1935 году он сломал ногу. После восстановления Эрико напомнил всем о своём таланте, завоевав с «Индепендьенте» чемпионский титул в 1938 и 1939 годах. Позже присоединился к клубу «Уракан», где сыграл только 7 игр. В 1949 году завершил игровую карьеру в родном клубе «Насьональ».

Достижения

Командные 
 Чемпион Аргентины (2): 1938, 1939
 Чемпион Парагвая: 1942
 Обладатель Кубка Ибаргурена: 1939
 Обладатель Кубка Адриана Эскобара: 1939
 Обладатель Кубка Альдао (2): 1938, 1939

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Аргентины (3): 1937, 1938, 1939
 Лучший бомбардир в истории чемпионата Аргентины: 295 голов
 Лучший бомбардир в истории «Индепендьенте»: 304 гола

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография футболиста
 Статья на championat.ru

Футболисты Парагвая
Игроки сборной Парагвая по футболу
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Уракан»
Игроки ФК «Насьональ» Асунсьон